Els heteròcers (Heterocera) són un subordre clàssic de lepidòpters, actualment considerat parafilètic; inclou les papallones nocturnes que representen la gran majoria dels lepidòpters del planeta. De les 135.000 espècies de lepidòpters classificats només uns 24.000 són diürns (rhopalòcers).

Els heteròcers són en general lepidòpters de cossos grossos (especialment les femelles), amb abundant pilositat i escates a l'abdomen. Una de les diferències més evidents entre els heteròcers i els ropalòcers es troba en la forma de les antenes. Les antenes poden també diferir entre els mascles i les femelles de la mateixa espècie.

Referències

Vegeu també 

 Arna (insecte)
 Borinot
 Llista d'arnes de la península ibèrica

Lepidòpters
Antics tàxons